Улица Серо́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Серова — улица в Минске.

Россия 
 Улица Серова — улица в Архангельске.
 Улица Серова — улица во Владикавказе.
 Улица Серова — улица в Воронеже.
 Улица Серова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Серова — улица в Казани.
 Улица Серова — улица в Калининграде.
 Улица Серова — улица в Красноярске.
 Улица Серова — улица в Москве.
 Улица Серова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Серова — улица в Омске.
 Улица Серова — улица в Сергиевом Посаде.
 Улица Серова — улица в Ставрополе.
 Улица Серова — улица в Сыктывкаре.
 В Твери:
 Улица Серова.
 2-я улица Серова.
 Улица Серова — улица в Электростали.

Украина 
 Улица Серова — улица в Днепре.
 Улица Серова — улица в Донецке.
 Улица Серова — улица в Евпатории.
 Улица Серова — улица в Киеве.
 Улица Серова — улица в Кропивницком.
 Улица Серова — улица в Луганске.
 Улица Серова — улица в Полтаве.
 Улица Серова — улица в Черновцах.

См. также 
 Переулок Серова